Plain ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Plain (Wisconsin), Gemeinde im US-Bundesstaat Wisconsin
 Plain (Washington), gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Washington
 Plain (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Österreich
 Plain (Gemeinde Bergheim), Ortschaft von Bergheim, Land Salzburg
sowie
 Maria Plain, Wallfahrtsstätte und Ortsteil von Bergheim, Land Salzburg, Österreich
 Plain-Kemating, Alternativname für Kemating, Ortsteil von Bergheim, Land Salzburg, siehe Kemating (Gemeinde Bergheim)
 Plainberg, Stadtberg von Salzburg, Österreich
 Plain (Manche), Landschaft auf der Halbinsel Cotentin, Frankreich

Plain ist der Familienname folgender Personen:
 Belva Plain (1915–2010), US-amerikanische Schriftstellerin
 Bernie Plain (* 1946), britischer Langstreckenläufer
 Gabbie Plain (* 1998), australische Softballspielerin
 Honest John Plain (* 1952), britischer Musiker und Sänger
sowie
 Grafen von Plain, Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Plains (Begriffsklärung)
 Plein (Begriffsklärung)
 Plaine (Begriffsklärung)
 Blain (Begriffsklärung)